Frederick Hovey – tennista
 Natasha Hovey – attrice